Vincenzo Guerini ist der Name von

* Vincenzo Guerini (Leichtathlet) (* 1950), italienischer Sprinter
 Vincenzo Guerini (Fußballspieler) (* 1953), italienischer Fußballspieler und -trainer